Reka Fish je lahko:
 Reka Fish, Južnoafriška republika
 Reka Fish, Namibija